Julienne kan syfta på:

 Julienne (tillredningsmetod) (à la Julienne) – en tillredningsmetod for mat som går ut på att skära råvaran i långa, tunna strimlor eller stavar.
 Julienne (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst, född 1958 (sto), tränades av Sören Nordin

Geografi

Frankrike 

 Julienne, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,